Borgel peut désigner :
 le cimetière du Borgel, le cimetière juif de Tunis.
 Christophe Borgel, une personnalité politique française (1963 -).
 Élie Borgel, un rabbin tunisien (1760 - 1817). 
 Nathan Borgel, un rabbin tunisien (- 1791).